Лос Касторес има више значења:

 Лос Касторес (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Касторес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику